

Определения 
Посадочная площадка — участок земли, льда, поверхности сооружения, в том числе поверхности плавучего сооружения, либо акватория, предназначенные для взлёта, посадки или для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов (Воздушный кодекс РФ).

Аэродром — участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлёта, посадки, руления и стоянки воздушных судов (Воздушный кодекс РФ). Гражданскими аэродромами являются только такие аэродромы, которые зарегистрированы в «Государственном реестре гражданских аэродромов и вертодромов РФ».

Аэропорт — комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приёма и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование (Воздушный кодекс РФ).

Аэропорт федерального значения — аэропорт, необходимый для организации воздушного сообщения между городами федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, а также международные аэропорты. Перечень аэропортов федерального значения утверждается Правительством Российской Федерации (Воздушный кодекс РФ). Перечень аэропортов федерального значения утверждён распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2016 года № 726-р (в текущей редакции).

Международный аэропорт — аэропорт, который открыт для приёма и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные перевозки, и в котором в установленном законодательством Российской Федерации порядке функционирует пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации (Воздушный кодекс РФ).

Перечень аэропортов федерального значения 
Перечень аэропортов федерального значения утвержден распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2016 года № 726-р (в текущей редакции).

По состоянию на 21 августа 2019 года, насчитывалось 89 аэропортов федерального значения.

Перечень международных аэропортов Российской Федерации 
Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Росавиации , по состоянию на 01.11.2019 в Российской Федерации насчитывается 78 международных аэропортов.

Перечень международных аэропортов Российской Федерации указан в следующих документах и официальных информационных ресурсах:

 «Перечень аэропортов (аэродромов), открытых для выполнения международных полётов воздушных судов», опубликован на официальном сайте Росавиации 
 «Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации» (раздел «Воздушные пункты пропуска»), опубликован на официальном сайте Минтранса России 
 «Перечень аэропортов федерального значения», утверждён распоряжением Правительства РФ от 20 апреля 2016 года № 726-р (в текущей редакции)
 «Перечень воздушных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. N 1512 (в текущей редакции)
 AIP России книга 1 «Международные аэродромы Российской Федерации»

Перечень иных аэропортов федерального значения (кроме международных аэропортов)

Перечень иных действующих аэропортов и гражданских аэродромов (кроме аэропортов федерального значения) 
Государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации опубликован на официальном сайте Росавиации.

В «Государственном реестре гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации» (по состоянию на 01.01.2019) было зарегистрировано аэродромов в количестве 241.

Иные аэропорты и аэродромы, согласно «Государственному реестру гражданских аэродромов и вертодромов РФ», за исключением Перечня аэропортов федерального значения:

Перечень иных аэродромов и аэропортов не в государственном реестре (действующих в статусе «посадочных площадок») 
Аэропорты в этом списке не внесены в государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов РФ, однако, в настоящее время могут использоваться менее 30 дней в течение календарного года: либо для авиационных работ, либо чартерных пассажирских рейсов.

Недействующие и ликвидированные аэропорты 
В данном списке находятся аэродромы, которые в прошлом использовались для пассажирских авиарейсов, но в настоящее время для этого непригодны. Некоторые из
этих аэродромов могут по-прежнему функционировать в качестве аэродромов для авиации общего назначения, спортивных, или военных, либо на нерегулярной основе использоваться как посадочные площадки. Другие полностью заброшены и непригодны для любого использования, либо полностью ликвидированы. Некоторые указанные коды могут быть ныне недействующими.

Строящиеся аэропорты

Крым (список аэропортов России) 

 Карагоз (аэродром) — аэродром в Кировском районе
 Кача (аэродром)
 Кировское (аэродром)
 Советский-Грамматиково (аэродром)

Примечание: * — условные индексы аэродромов (не являются кодами аэропортов ИКАО).

См. также 
 Список наиболее загруженных аэропортов России
 Список военных аэродромов России
 Список спортивных аэродромов России
 Список аэродромов экспериментальной авиации России
 Список аэродромов совместного базирования России
 Список аэропортов Крыма
 Аэропорт
 Аэродром

Примечания

Ссылки 
 Перечень аэропортов федерального значения (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России)
 Государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России)
 Международные аэропорты (сайт Федерального агентства воздушного транспорта России)
 Аэропорты России и СНГ
 Хабаровск (аэропорт МВЛ) — история и фотоальбом
 Аэропорты России по регионам. Данные
 Карта аэродромов, вертодромов и посадочных площадок России, Украины, Белоруссии и Казахстана АОПА-Россия (РАОПА), Экспорт структурированных сведений

 
 
Россия